Спринг Гарден има више значења:
 Спринг Гарден (Алабама)
 Спринг Гарден (Калифорнија)